Burg Katsch respektive Ruine Katsch steht für:

 Rauchenkatsch, verfallene Burg im  Kärntner Katschtal (Katschbergpass) bei Krems in Kärnten
 Ruine Katsch (Steiermark), verfallene Burg im Steirischen Murtal bei Katsch an der Mur